est un mot adjectif anglais qui signifie bruyant.

Patronyme 

 Eugene F. Loud (1847–1908) ;
 George A. Loud (1852–1925) ;
 Graham Loud (né en 1953), historien britannique ;
 Hulda Barker Loud (1844-?) ;
 John J. Loud (1844–1916) ;
 Lance Loud (1951–2001) ;
 May Hallowell Loud (1860–1916) ;
 Marwa Loud, rappeuse française.

Pseudonyme 

Loud, rappeur québécois.

Musique 

 Loud, album studio de Rihanna ;
 Loud, album studio de Marwa Loud.
Loud peut aussi faire référence à :

 LOUD, groupe de musique électronique, composé de Kobi Toledano et Eitan Reiter.
 Loud Records, label discographique
 Loud Lary Ajust, groupe de rap canadien

Autres 
 Bienvenue chez les Loud (The Loud House), série télévisée d'animation américaine diffusée dès 2016